Андре́й Валенти́нович Инешин (; ) — эстонский стрелок, участник пяти летних Олимпийских игр, чемпион мира 2006 года в ските, призёр чемпионатов мира и Европы в команде.

Спортивная биография 
В детстве Андрей Инешин посещал множество разнообразных спортивных секций, но в итоге остановил свой выбор на стрельбе.

На чемпионате мира 1991 года в составе сборной СССР с Александром Черкасовым и Владимиром Соколовым Инешин завоевал серебряную медаль, а в личном первенстве стал пятым. В 1992 году Андрей Инешин дебютировал на Олимпийских играх. В соревнованиях в ските Андрей набрал 145 очков и занял лишь 25-е место.

На летних Олимпийских играх 1996 года Инешин выступал уже под флагом Эстонии. В соревнованиях в ските Андрей показал свой лучший результат за время выступления на Олимпийских играх. В квалификационном раунде эстонский стрелок набрал 121 очко, но для выхода в финал Инешину не хватило всего 1 балла и в итоге он занял только 7-е место. 1998 год стал для Андрея Инешина самым успешным за карьеру в рамках результатов, показанных на Кубке мира. За сезон ему удалось стать бронзовым призёром этапа в Брунее, а также выиграть финал Кубка мира в итальянском городе Монтекатини-Терме.

Летние Олимпийские игры 2000 года вновь сложились для Инешина не самым лучшим образом. В соревнованиях в ските эстонский спортсмен поразил 120 мишеней из 125 возможных и вместе с ещё тремя спортсменами разделил 19-е место.

В 2004 году Андрей Инешин принял участие в летних Олимпийских играх по приглашению комиссии. По сравнению с прошлыми играми эстонский стрелок ухудшил свои показатели, поразив только 119 мишеней и заняв лишь 21-е место. В 2006 году Андрей Инешин завоевал свою самую значимую международную награду, став чемпионом мира в ските.

В 2008 году Андрей Инешин принял участие в своих пятых летних Олимпийских играх, но результат, показанный эстонским стрелком оказался самым худшим за всё время участия в играх. Из 125 мишеней в соревнованиях в ските Инешин смог поразить только 115 и занял итоговое 18-е место.

Личная жизнь 
 Женат. Имеет трёх сыновей.

Интересные факты 
 За победу на чемпионате мира 2006 года союз охотников Эстонии подарил Инешину лицензию на отстрел одного лося, а правительство Эстонии наградило спортсмена 300 тысячами крон.
 В данный момент Инешин работает таксистом в Таллинне.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ISSF 
 Человек с ружьём

Стрелки СССР
Стрелки Эстонии
Стрелки на летних Олимпийских играх 1992 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1996 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по стрельбе